Wieser je priimek več ljudi:
 Feliks Wieser, več oseb
Franci Wieser, boksar
 Lojze Wieser, slovenski narodni delavec in založnik 
 Marco Wieser, avstrijski hokejist